Епархия Ричмонда (Dioecesis Richmondiensis) — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ричмонд, США. Епархия Ричмонда входит в архиепархию Балтимора. Кафедральным собором епархии Ричмонда является собор Святейшего Сердца Иисуса в городе Ричмонд.

История 
11 июля 1820 года Святой Престол учредил епархию Ричмонда, выделив её из архиепархии Балтимора. 

19 июля 1850 года епархия Ричмонда уступила часть своей территории новой епархии Уилинга (сегодня — Епархия Уилинг-Чарлстона). 15 августа 1858 года епархия Ричмонда вступила в митрополию Балтимора. 

28 мая 1974 года епархия Ричмонда уступила часть своей территории новой епархии Арлингтона.

Ординарии епархии 
 епископ Patrick Kelly (19.07.1820 — 9.02.1822);
 епископ Ричард Винсент Уилан (19.12.1840 — 23.07.1850);
 епископ John McGill (23.07.1850 — 14.01.1872);
 епископ Джеймс Гиббонс (30.07.1872 — 20.05.1877);
 епископ John Joseph Keane (28.03.1878 — 12.08.1888);
 епископ Augustine Van de Vyver (16.07.1889 — 16.10.1911);
 епископ Denis Joseph O’Connell (19.01.1912 — 15.01.1926);
 епископ Andrew James Louis Brennan (28.05.1926 — 14.04.1945);
 епископ Peter Leo Ireton (14.04.1945 — 27.04.1958);
 епископ John Joyce Russell (3.07.1958 — 28.04.1973);
 епископ Walter Francis Sullivan (4.06.1974 — 16.09.2003);
 епископ Francis Xavier DiLorenzo (31.03.2004 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Виргинии
Ричмонд (Виргиния)